Schwyz (municipi), municipi del cantó de Schwyz, cap del districte de Schwyz
 Cantó de Schwyz, cantó de Suïssa 
 Districte de Schwyz, districte del Cantó de Schwyz (Suïssa)